Момент (от  «движущая сила») — многозначный термин.

В метрологии:
 Момент (мера времени) — средневековая английская мера времени.

В философии:
 Момент времени.
 Момент (Гегель).

В прикладной математике:
 Момент случайной величины.
 Момент изображения

В физике:
 Момент (физика) — понятие движущей силы, используемое в ряде составных терминов
 Момент импульса;
 Момент инерции;
 Момент силы;
 Магнитный момент.

В технике:
 «Момент» — торговая марка клеёв;
 «Момент» — марка фотоаппарата, выпускавшегося ГОМЗ.

В кино:
 Момент - оружие из арсенала Омеги (Доктор Кто)